Gee se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gist Gee
 J. M. Gee